Haynes puede referirse a:

 Haynes (Arkansas), Estados Unidos
 Haynes (Bedfordshire), Inglaterra
 Haynes (Dakota del Norte), Estados Unidos
 Editorial Haynes